__БЕЗКН__

Carnivoraformes (Карнивораформес — „облик звијери”) или звијеролики сисари је кладус плацентални сисара унутар кладуса Carnivoramorpha. Овај кладус сисара обухвата ред Carnivora, изумрлу породицу Quercygalidae, многе изумрле родове и несврстане врсте, као и ихнород Falcatipes. Стручни назив за чланове овог кладуса сисара је карнивораформи. Чланови кладуса Carnivoraformes (који притом нису дио монофилетске крунске групе реда Carnivora) су такође знани и под неформалним називом празвијери.

Етимологија назива

Опис 
Заједничке особине сви представника кладуса Carnivoraformes је да посједују карнасалне зубе (тј. зубе дераче), који имају крунице у облику ножа и њих користе да би кидали месо, па чак и да би сјекли хрскавицу и кост. Код представника овог кладуса модификовани четврти горњи преткутњаци (P4) и први доњи кутњаци (m1).

Еволуција 
Процјењено је да су се преци кладуса Carnivoraformes развили на подручју данашње Азије почетком палеоцена (око 63,8 милиона година), одакле су се даље крајем палеоцена проширили на подручје Сјеверне Америке, Европе и остатка свијета.

Систематика

Класификација 
Класификација кладуса Carnivoraformes:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе кладуса Carnivoraformes.

Временска распрострањеност

Унутар кладуса Carnivoramorpha

Унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoramorpha
 Miacidae

Референце

Спољашње везе 

 Benjamin Burger - "Lecture 80 - Meat Eating Mammals: Creodonts and Carnivores"